La route nationale 125 peut désigner à la fois :

 Route nationale 125 en France
 Route nationale 125 en Italie
 Route nationale 125 au Portugal

Voir aussi